Dit is de wereldranglijst van juni 2001 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 20 juni 2001.

Mannen 06